Оборона Нового Орлеана — термин, описывающий два сражения связанных с городом Новый Орлеан в американском штате Луизиана:

 Битва за Новый Орлеан — сражение Англо-американской войны 1812 года, состоявшееся 8 января 1814 года, в ходе которого американцы (при участии французских военных советников, ополченцев и пиратов, а также индейцев) отразили штурм города, предпринятый британцами.
 Сражение при фортах Джексон и Сен-Филип — сражение Гражданской войны в США, состоявшееся в апреле 1862 года и закончившееся захватом Нового Орлеана флотом Северян.

См. также 
 Осада Орлеана

Новый Орлеан